Gertrud Woermann steht für:
 Gertrud Woermann (Schiff, 1885), ein vom Stettiner Vulcan gebautes Schiff, siehe Windhuk (Schiff, 1906)#Bau- und Einsatzgeschichte
 Gertrud Woermann (II) (Schiff, 1893), ein von  Wigham Richardson & Co. gebautes Frachtschiff, siehe Pfalz (Schiff, 1893)
 Gertrud Woermann (III) (Schiff, 1906), ein von Blohm + Voss gebautes Passagier- und Frachtschiff, siehe Windhuk (Schiff, 1906)